Rodrich ist

 eine zusammengezogene Schreibweise des Vornamens Roderich (Vorname)
 der Titel des Erstlingsromans der romantischen Schriftstellerin Caroline de la Motte Fouqué
 der Muttersname des peruanischen Wirtschaftsjournalisten Augusto Álvarez Rodrich (* 1959)

Siehe auch:
 Roderich (Westgotenkönig)